NOR es una tienda/taller de confección situada en Burgos capital.

 Puerta NOR, en electrónica, un tipo de puerta lógica.
 Región organizadora nucleolar, parte del núcleo celular.
 Noruega, por su código ISO de 3 letras.